Speedway-Weltmeisterschaft, Speedway-WM oder Speedway World Cup steht für:
 Speedway-Einzel-Weltmeisterschaft, Speedway Grand Prix
 Speedway-Einzel-Weltmeisterschaft der Junioren, U-21
 Speedway-Team-Weltmeisterschaft, Speedway World Cup
 Speedway-Team-Weltmeisterschaft der Junioren, U-21
 Speedway-Paar-Weltmeisterschaft, bis 1993